Аэропорт Жиганск — региональный аэропорт,  расположен в 2 км к северу от посёлка Жиганск в Якутии. Обеспечивает регулярное сообщение с региональным центром — Якутском, а также вертолётное сообщение с другими труднодоступными населёнными пунктами Жиганского улуса.

Принимаемые типы ВС 
Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-74, Л-410 и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов.

Показатели деятельности

Маршрутная сеть

Примечания 

Жиганский улус